Окон — фамилия и топоним:
 Окон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Окон, Пол (род. 1972) — австралийский футболист, опорный полузащитник.
 Окон, Эстебан (род. 1996) — французский автогонщик.